Tímea Babos era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

In finale Evgenija Rodina ha sconfitto Chang Kai-chen col punteggio di 6-4, 6-3..

Teste di serie 

  Kristina Mladenovic (ritirata)
  Naomi Broady (primo turno)
  Maria Sakkarī (primo turno)
  Irina Khromacheva (primo turno)
  Risa Ozaki (primo turno)

  Evgenija Rodina (campionessa)
  Sara Sorribes Tormo (primo turno)
  Marina Eraković (semifinale)
  Wang Yafan (primo turno, ritirata)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

OEC Taipei WTA Challenger 2016